Grandidierella är ett släkte av kräftdjur. Grandidierella ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Grandidierella